Philippe Robert peut faire référence à :
 Philippe Robert, un peintre suisse ;
 Philippe Robert, un sociologue français ;
 Philippe Robert, un architecte français ;
 Philippe Robert, un photographe français ;
 Philippe Robert, un critique musical français.